Сезон НХЛ 2014/2015 стартовал 8 октября 2014 года и стал 98-м (97-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги. Матч зимней классики, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимали «Чикаго Блэкхокс», состоялся 1 января 2015 года. 60-й матч всех звёзд прошёл 25 января 2015 года на стадионе «Нэшнуайд-арена» в городе Колумбус, штат Огайо. Стадионная серия в 2015 году состояла только из одного матча, в котором 21 февраля «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Лос-Анджелес Кингз».

11 апреля 2015 года команды провели заключительные матчи в регулярном чемпионате. Это первый полноценный сезон начиная с чемпионата 2003/2004, когда ни один игрок в лиге не смог преодолеть рубеж в 100 набранных очков по итогам регулярного чемпионата. Обладателем Президентского кубка в третий раз в своей истории стал «Нью-Йорк Рейнджерс». Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Лос-Анджелес Кингз» не смог пробиться в плей-офф, последний раз такое происходило в сезоне 2006/2007, когда «Каролина Харрикейнз», после чемпионского 2006 года, также не смогла выйти в плей-офф. Кроме «Кингз», в плей-офф не смогли выйти также ещё шесть клубов, участвовавших в предыдущем розыгрыше.

Матчи плей-офф стартовали 15 апреля. В финале встретились «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Чикаго Блэкхокс». Финальная серия завершился итоговой победой «Чикаго» в шести матчах, а самым ценным игроком был признан защитник «ястребов» Данкан Кит.

Драфт 

Драфт НХЛ 2014 прошёл с 27 по 28 июня 2014 года на домашней арене «Филадельфии Флайерз» — «Веллс-Фарго-центр», Филадельфия, штат Пенсильвания. Право первого выбора получил клуб «Флорида Пантерз», который выбрал под первым номером канадского защитника Аарона Экблада.

Изменения и нововведения

Переименование «Финикс Койотис» 
После покупки «Финикса» в 2013 году, новое руководство клуба объявило что команда «Финикс Койотис» сменит своё название на «Аризона Койотис». Переименование клуба произошло 27 июня 2014 года, перед драфтом 2014.

Потолок зарплат 
Потолок зарплат в сезоне 14/15 установлен на уровне $69 миллионов, а нижний уровень зарплат равен $51 миллиону. По сравнению с прошлым сезоном произошло увеличение на $4,7 млн.

Изменения в правилах 
С сезона 2014/2015 в правила вносятся следующие изменения:

 Трапециевидная зона за воротами увеличена на 2 фута по обе стороны штанги;
 Игроку запрещено совершать бросок с разворотом (спинорама) в серии послематчевых буллитов или при исполнении штрафных бросков;
 Игрок допустивший два нарушения в одной игре за блокировку, неправильную атаку, удар локтем, коленом или головой, автоматически будет дисквалифицироваться на один матч;
 Расширены ситуации при которых судья может воспользоваться видео-просмотром;
 Ужесточены наказания за симуляцию ("нырки"). За повторное и последующие нарушения на игрока накладывается денежный штраф от $2000 до $5000, начиная с четвёртого подобного нарушения накладывается также денежный штраф на главного тренера команды;
 За затягивание времени на вбрасывании игрок обороняющейся команды получает сначала предупреждение, а при повторном нарушении двухминутное удаление;
 Команды будут меняться сторонами перед овертаймом. Также перед серией послематчевых буллитов главные тренеры команд освобождены от предоставления списков первых трех исполнителей штрафных бросков;
 Расстояние между линиями на кругах для вбрасывания, где стоят крайние нападающие ("усы"), увеличено до международных стандартов.

Смена тренеров

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат стартовал 8 октября четырьмя матчами. «Торонто» принимал «Монреаль», «Бостон» «Филадельфию», «Ванкувер» играл в гостях у «Калгари», а в калифорнийском дерби «Лос-Анджелес» принимал «Сан-Хосе». 11 октября и в последний день регулярного чемпионата 11 апреля, было проведено по 15 игр, в которых приняли участие все 30 клубов лиги.

Зимняя классика 

Зимняя классика состоялась 1 января на домашнем стадионе бейсбольной команды «Вашингтон Нэшионалс», на котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхокс». Игра закончилась победой «Вашингтона», 3:2.

Матч всех звёзд 

После двухлетнего перерыва, в НХЛ состоялся Матч всех звёзд. Игра между лучшими игроками лиги прошла 25 января на домашней арене «Коламбус Блю Джекетс». В матче «Команда Тэйвза» обыграла «Команду Фолиньо» со счётом 17:12.

Стадионная серия 

21 февраля «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Лос-Анджелес Кингз» в матче Стадионной серии. Для «Шаркс» это дебют в подобных матчах, а «Кингз» уже принимали участие в прошлогодней Стадионной серии против «Анахайма». Матч завершился победой «королей» со счётом 1:2.

Положение команд 
По итогам регулярного чемпионата согласно официальному сайту НХЛ.

Восточная Конференция

Западная Конференция 

 Выделенные команды, обеспечили себе участие в плей-офф;
 p — обладатель Президентского Кубка (команда набравшая наибольшее количество очков);
 z — победитель конференции;
 y — победитель дивизиона.

Дополнительные показатели при равенстве очков:
 Количество сыгранных матчей (преимущество получает команда, проведшая на данный момент меньше встреч, с учетом потерянных очков).
 Количество побед в основное время и в овертайме. Показатель «ВОО».
 Количество очков, набранных в очных встречах команд. Если два клуба на данный момент не сыграли равное количество домашних матчей друг против друга, то очки, заработанные в первой игре на площадке той команды, которая провела против соперника на одну домашнюю встречу больше в текущем сезоне, не учитываются. Когда равные показатели имеют более двух клубов, преимущество получает команда, имеющая наибольший процент набранных очков во встречах между данными коллективами (результаты "лишних" домашних игр в этом случае также не учитываются).
 Общая разница заброшенных и пропущенных шайб.

Статистика игроков 
по итогам регулярного чемпионата, согласно официальному сайту НХЛ

Лучшие игроки

Три звезды недели

Лучшие игроки месяца

Достижения 
 14 октября 2014, защитник «Сан-Хосе Шаркс» Скотт Хэннан провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 30 октября 2014, нападающий «Чикаго Блэкхокс» Мариан Госса набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ;
 16 ноября 2014, нападающий «Чикаго Блэкхокс» Брэд Ричардс провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 23 ноября 2014, форвард «Ванкувер Кэнакс» Даниэль Седин провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 24 ноября 2014, вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флери одержал свою 300-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 28 ноября 2014, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мартен Сан-Луи набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ;
 29 ноября 2014, форвард «Оттавы Сенаторз» Дэвид Легуанд провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 6 декабря 2014, главный тренер «Детройт Ред Уингз» Майк Бэбкок одержал свою 500-ю тренерскую победу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 8 декабря 2014, нападающий «Нью-Джерси Девилз» Яромир Ягр провёл свой 1500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, в котором набрал 2 (1+1) очка и с 1772 баллами вышел на общее 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Марселя Дионна;
 16 декабря 2014, матч между «Флоридой Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз» установил новый рекорд лиги по продолжительности буллитной серии. Всего в 20 раундах игроки произвели 40 бросков. Предыдущий рекорд был установлен 26 ноября 2005 года в матче между «Кэпиталз» и «Рейнджерс», в котором буллитная серия состояла из 15 раундов;
 18 декабря 2014, защитник «Колорадо Эвеланш» Брэд Стюарт провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 28 декабря 2014, нападающий «Нью-Джерси Девилз» Скотт Гомес провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 3 января 2015, нападающий «Нью-Джерси Девилз» Яромир Ягр в возрасте 42 года 322 дня стал самым возрастным игроком в истории НХЛ которому удалось сделать хет-трик;
 6 января 2015, форвард «Нью-Джерси Девилз» Патрик Элиаш набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ;
 1 февраля 2015, забив 30-й гол в регулярном чемпионате, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, кто смог в каждом из своих первых 10 сезонов забить не менее 30 шайб. Ранее это удавалось только Майку Босси, Уэйну Гретцки, Яри Курри и Майку Гартнеру;
 9 февраля 2015, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Скотт Хартнелл провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 14 февраля 2015, наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо одержал свою 500-ю тренерскую победу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 4 марта 2015, защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэн Бойл провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 4 марта 2015, нападающий «Колорадо Эвеланш» Алекс Тангуэй провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 9 марта 2015, арбитр Евгений Ромасько стал первым российским рефери, обслуживающим матчи НХЛ;
 11 марта 2015, забросив 45-ю шайбу в сезоне, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал пятым игроком и первым европейцем в истории НХЛ, кто смог забить 45 и более голов в семи сезонах. До него это удавалось сделать Уэйну Гретцки, Марио Лемьё, Майку Босси и Марселю Дионну;
 12 марта 2015, наставник «Сент-Луис Блюз» Кен Хичкок одержал свою 700-ю тренерскую победу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 19 марта 2015, нападающий «Флориды Пантерз» Яромир Ягр забил 718-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и, обогнав Фила Эспозито, вышел на пятое место в списке лучших снайперов лиги;
 21 марта 2015, защитник «Торонто Мейпл Лифс» Эрик Брюэр провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 23 марта 2015, капитан «Чикаго Блэкхокс» Джонатан Тэйвз набрал 500-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, а главный тренер «Чикаго» Джоэль Кенневилль одержал свою 750-ю тренерскую победу;
 31 марта 2015, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 50-й гол в сезоне в шестой раз за карьеру. Вслед за Босси, Гретцки, Дионном, Лафлёром и Лемьё он стал шестым игроком в истории НХЛ, забившим 50 голов как минимум в шести сезонах;
 1 апреля 2015, форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 2 апреля 2015, тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Троц одержал свою 600-ю тренерскую победу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 2 апреля 2015, голкипер «Оттавы Сенаторз» Эндрю Хаммонд стал первым из вратарей НХЛ, выигравшим 16 из 18 первых матчей, проведенных в качестве стартера;
 9 апреля 2015, нападающий «Флориды Пантерз» Яромир Ягр сделав две результативные передачи в матче против «Бостон Брюинз», с 1800 очками набранными в регулярных чемпионатах, вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров НХЛ, обойдя своего бывшего одноклубника по «Питтсбургу», Рона Фрэнсиса.

Последний сезон

Плей-офф 

Всего в плей-офф участвуют 16 команд, по 8 от каждой конференции. Команды, занявшие первые три места в каждом из дивизионов, автоматически проходят в плей-офф. Оставшиеся четыре команды, по две из каждой конференции, добираются по очкам, получая уайлд-кард. В первом раунде победители дивизионов играют с обладателями уайлд-кард, а команды, занявшие в своих дивизионах вторые и третьи места, играют между собой. В первых двух раундах преимущество домашнего льда имеет команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате. На стадии финалов конференций и финала Кубка Стэнли преимущество льда у команды, набравшей большее количество очков (или лучшей по дополнительным показателям при равенстве очков). В отличие от прошлых лет, во втором раунде не происходит процедура перепосева команд. Каждая серия состоит максимум из семи игр и ведётся до четырёх побед, в формате -Д--Г-Д-Г-Д.

Призы и награды 

Церемония вручения индивидуальных призов по итогам сезона состоялась 24 июня 2015 в MGM Grand в Лас-Вегасе. Церемонию вёл актёр Роб Риггл, а также на ней выступала группа Daughtry.

Командные

Индивидуальные

Символические сборные Всех звёзд

См. также 
 
 Список наград Национальной Хоккейной Лиги

Примечания 

Сезоны НХЛ
НХЛ в сезоне 2014/2015
2014 год в хоккее
2015 год в хоккее